Remeš může být:

 Remeš – francouzské město

příjmení osob
 Antonín Remeš (1876–1958) – československý politik ČSSD a politický vězeň
 Jiří Remeš – český lesník a vysokoškolský pedagog
 Mauric Remeš (1867–1959) – český lékař
 Petr Remeš (1967) – český fotbalista
 Prokop Remeš (1952) – český lékař, gynekolog, psychoterapeut a religionista